Все реки, протекающие по территории Псковской области, принадлежат к водосборному бассейну Балтийского моря. Всего в области насчитывается около 15 тысяч водотоков, из которых примерно полтора десятка имеют длину более 100 километров. Территориально реки разделяются на три озёрно-речных бассейна. Крупнейшими реками Псковско-Чудско-Нарвского басcейна, который занимает 58 процентов территории области, являются Плюсса и Великая, Ильмень-Волховского бассейна (30 процентов территории на востоке области) — Ловать и Шелонь, Западно-Двинского на юге области (9 процентов) — Усвяча и Нища.

Гидрологический режим 

Питание рек Псковской области является смешанным. Почти половина объёма годового стока обеспечивается таянием снега. В зависимости от количества осадков среднегодовой расход воды терпит колебания до 40 процентов в обе стороны. Разность уровней воды между меженью и половодьем составляет 5-6 метров для крупных рек и 1-2 метра для рек небольших. Весеннее половодье начинается в конце марта (начале апреля в северных районах) и длится около 10-12 дней. Осенний паводок, в свою очередь, довольно продолжительный, во время него происходит подъём воды до 2 метров; для летних паводков возможны изменения в уровне до 4 метров. В зимний период толщина льда на реках — около 50-60 сантиметров; на больших водотоках он появляется в первой половине декабря и на декаду раньше — на некрупных. Среднемесячная температура воды в самом тёплом месяце июле в реках достигает 20 °C.

Воды рек области минерализованы слабо (величина минерализации составляет 200—500 мг/л), по ионному составу они входят в гидрокарбонатный класс (преобладает кальций).

Бассейны рек области 
Жирным шрифтом выделены реки, находящиеся полностью или частично в пределах Псковской области

 Псковско-Чудско-Нарвский бассейн (Нарва)
 бассейн Псковско-Чудского озера
 бассейн реки Великой
 бассейны рек Пскова, Черёха, Сороть, Алоля, Исса, Синяя, Утроя, Кухва, Веда, Кудеб, Каменка и др.
 бассейны рек Желча, Чёрная, Черма, Толба, Гдовка и др.
 бассейн реки Плюсса
 бассейны рек Люта, Чёрная, Курея, Яня и др.
 Ильмень-Волховский бассейн (Нева-Ладожско-Онежский бассейн)
 бассейн реки Волхов
 бассейн озера Ильмень
 бассейн реки Шелонь
 бассейны рек Ситня, Удоха, Уза, Судома, Белка, Полонка и др.
 бассейн реки Ловать
 бассейны рек Полисть, Хлавица, Локня, Насва, Балаздынь, Кунья и др.
 Западно-Двинский бассейн (Западная Двина)
 бассейны рек Жижица, Двинка, Усвяча, Дрисса (в том числе: Свольна, Нища, Уща) и др.

Крупные реки области 
Крупнейшие реки области по длине (свыше 80 км):

См. также 
 География Псковской области

Примечания 

Списки рек России
Реки Псковской области
Списки:Псковская область